Dubbel kan syfta på:

 Dubbel – en sportterm
 Dubbel (ölsort) – en ölsort
 Dubbel (musikalbum) – ett album av Lena Philipsson och Orup från 2008